Amelia Mignonette Thermopólis Renaldi, Reina de Genovia, más conocida como Mia, es un personaje de ficción y la protagonista en la serie de libros de los Diarios de Princesa, escritos por la autora estadounidense Meg Cabot. En el primer libro de la serie, Mia descubre que es una princesa y la heredera al trono de Genovia y lidia con esta responsabilidad y las dificultades normales de ser una adolescente.

Se han hecho dos películas, The Princess Diaries y The Princess Diaries 2: Royal Engagement, dirigidas por Garry Marshall. En las películas, Mia es interpretada por Anne Hathaway.

Recientemente se confirmó una tercera entrega de la película.

Biografía

Helen, la madre de Mia, también conocida como "LA EXPRESIVA", es una artista optimista que aparece varias veces en el artículo en la revista Latina. Su pintura Mujer en espera en el Grand Union ganó un premio nacional. Helen proviene de una familia bastante sencilla, de fondo típicamente estadounidense. Algunas de las opiniones modernas de Mia, incluyendo su feminismo y su testarudez, provienen de Helen.

Mia en el fondo ama a su abuela, Clarisse Renaldi, princesa viuda de Genovia. Clarisse es una de las más extrañas abuelas. Ella está constantemente retratada como una mujer amorosa y exigente. Es una persona clave en la educación real de Mia. Durante su estancia en San Francisco Clarisse se queda en el consulado Genoviano. Ella es una hablante de francés nativo, y debido a sus problemas fiscales vive en Miragnac, un castillo en el sur de Francia, rodeada de la alta sociedad europea.

Phillipe, padre de Mia, es el príncipe reinante de Genovia. Él es cuidador secundario de Mia, que también paga por el alquiler del loft y la matrícula de la escuela de Mia. Philippe murió en un accidente automovilístico en 2001.

Educación

Albert Einstein High School está encabezado por el Director Gupta. La escuela hace varios intentos para celebrar y fomentar la diversidad, incluyendo la danza de la Diversidad Cultural en octubre y la danza no confesional de invierno. El instituto tiene un completo plan de estudios y se enorgullece de sus estudiantes superdotados. El profesor a cargo de G & T es la Sra. Hill, que pasa el tiempo de clase en la sala de profesores a través del pasillo. La mascota de Albert Einstein High Shool es el León. Al final de la novela Mia termina la escuela secundaria y pasa a Sarah Lawrence College.

En el libro final, siempre princesa, Mia se convierte en un autor publicado, después de haber escrito el libro Ransom mi corazón, y comienza lo que ella cree es su verdadera carrera.

Mia en la película

Mia es interpretada en las películas por Anne Hathaway, en lo que resultaría ser su primer papel importante.
Helen, la madre de Mia, es una artista optimista que aparece varias veces en el artículo en la revista Latina. Su pintura Mujer en espera en el Grand Union ganó un premio nacional. Helen proviene de una familia bastante simple, de fondo típicamente estadounidense. Algunas de las opiniones modernas de Mia, incluyendo su feminismo y su testarudez, provienen de Helen.

Mia en el fondo ama a su Abuela, Clarisse Renaldi, reina viuda de Genovia. Clarisse es una de las mejores abuelas. Ella está retratada como una mujer divertida y a la vez exigente, amable y amorosa. Es una persona clave en la educación real de Mia. Durante su estancia en San Francisco, Clarisse se queda en el Consulado de Genovia, que Mia también describe como un Palacio. Ella habla francés, español e inglés, y vive en Genovia en un palacio, rodeada de la alta sociedad europea.

Phillipe, padre de Mia, es el rey de Genovia, según la película muere en un accidente automovilístico en 2001 antes de que Mía se enterara de que es Princesa, por lo que se reconoce a Mia como su heredera. Mía comparte amistad con Lilly Moscovitz, quien es un poco extravagante en su forma de vestir, ella conduce un programa estudiantil llamado "Cállate y escucha".

Personajes de literatura
Personajes de cine
Personajes de Disney
Reinas ficticias
Reinas Disney
Princesas ficticias